Арсен Оганесян:
 Оганесян, Арсен Григорьевич (род. 1990) — российский футболист.
  Оганесян, Арсен (род. 1972) — советский и армянский футболист. Примечания